Mokronoge est un toponyme qui peut désigner :
Mokronoge, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Drvar, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Mokronoge, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.